Dianaburg oder Dianenburg bezeichnet

 ein ehemaliges Jagdschloss und heutigen Jagdpavillon bei Darmstadt-Arheilgen, siehe Dianaburg (Darmstadt)
 ein ehemaliges Jagdschloss westlich von Wetzlar, siehe Dianaburg (Greifenstein)
 ein ehemaliges Jagdschloss in Stützerbach  in Thüringen
 den ursprünglichen Namen des Schlosses Moritzburg bei Dresden